Cipressa bezeichnet:

 eine Gemeinde in der italienischen Region Ligurien, siehe Cipressa (Ligurien)

Cipressa ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Cipressa (* 1963), italienischer Florettfechter
 Erica Cipressa (* 1996), italienische Florettfechterin